Жан III де Люксембург-Линьи (; ум. 1 июля 1576) — граф де Бриенн и де Линьи. 

Сын Антуана II де Люксембурга и Маргариты Савойской.

Капитан отряда 50 всадников на королевской службе. Кавалер ордена Святого Михаила. Судился в Парижском парламенте со своим братом Франсуа из-за сеньории Пине.

23 ноября 1572 братья произвели раздел владений и заключили договор о взаимном наследовании графств Линьи и Бриенн, и сеньории Пине.

Семья 

Жена: Гийеметта (ум. 1592), дочь маршала Франции Роберта IV де Ла Марка, герцога де Буйона, принца Седанского

Дети:

 Антуан  де Люксембург-Линьи виконт де Мео (ум. в юности)
 Шарль II де Люксембург-Линьи (ок. 1562 — 1608), граф де Бриенн и де Линьи. Жена (1583): Мария де Ногаре (ум. 1605)
 Франсуа де Люксембург-Линьи (ок. 1563—1576)
 Маргарита (ок. 1562—1566)
 Диана де Люксембург-Линьи (ум. 1624), герцогиня де Пине. Муж 1): Луи де Плоекеллек, граф де Керман; 2): Жюст де Понталье, барон де Плёр
 Луиза де Люксембург-Линьи (ок. 1567—1647), графиня де Бриенн. Муж 1): Жорж д'Амбуаз, барон де Казобон; 2): Бернар III де Беон дю Массе, маркиз де Бутвиль (ум. 1608)

Примечания

Литература 

 , col. 604
 

Дом Люксембург-Линьи
Графы и сеньоры Линьи
Графы де Бриенн